BM blues est un roman de Françoise Bourdin publié en 1993.

Résumé 

Charles a un accident avec sa Porsche. Il sauve son fils, Hugo, 22 ans, mais pas sa fille Isabel. Hugo fuit et Thève l'embauche pour conduire sa BM, le loge, le nourrit. La mère d'Hugo va voir Thève qui le dit à Hugo qui lui dit que son père a tué Isabel. Charles vient à son tour mais est éconduit par Hugo et Thève. Hugo cède au charme de Laetitia, 19 ans, fille de Thève. Il le dit à Thève et Laetitia à sa mère. Thève prend le volant, a un accident et se blesse. Hugo prend la tête de son entreprise et va voir ses parents.

Notes et références 

Roman de Françoise Bourdin
Roman français paru en 1993